Il Masters di Roma 2001 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 58ª edizione degli Internazionali d'Italia, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2001, e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2001. Sia che il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Foro Italico di Roma in Italia.

Campioni

Singolare maschile 

 Juan Carlos Ferrero ha battuto in finale  Gustavo Kuerten 3–6, 6–1, 2–6, 6–4, 6–2

Singolare femminile 

 Jelena Dokić ha battuto in finale  Amélie Mauresmo 7–6, 6–1

Doppio maschile

 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov hanno battuto in finale  Daniel Nestor /  Sandon Stolle 6–4, 7–6

Doppio femminile

 Cara Black /  Elena Lichovceva hanno battuto in finale  Paola Suárez /  Patricia Tarabini 6–1, 6–1

Collegamenti esterni

 

 
ATP Tour 2001